Ро́за Бья́нка Са́лазар (, род. 16 июля 1985) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
По одной версии, родилась в Гринбелте, штат Мэриленд. По другой, родилась в Вашингтоне, а в Гринбелте провела детство. В возрасте пятнадцати лет она начала работать в сфере развлечений, а после переезда в Нью-Йорк стала всерьёз задумываться о карьере актрисы, снявшись в нескольких скетчах для «CollegeHumor». Вскоре после переезда в Лос-Анджелес в 2009 году Салазар получила второстепенные роли сразу в двух телесериалах, «Американская история ужасов: Дом-убийца» и «Родители».

В 2015 году Салазар снялась в сиквелах популярных подростковых фильмов: в фильме «Дивергент, глава 2: Инсургент» в роли Линн и в 2 частях трилогии «Бегущий в лабиринте»: «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» в роли Бренды.

Первой главной ролью актрисы стала роль Алиты в фильме «Алита: Боевой Ангел».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады
Киноактрисы США